Золтан Ковач (; род. 21 февраля 1930) — австрийский и венгерский шахматист, индивидуальный медалист шахматной олимпиады (1954).

Биография 
В составе сборной Австрии участвовал в шахматной олимпиаде 1954 и завоевал индивидуальную бронзовую медаль на первой запасной доске.

В 1960 году в Сан-Франциско победил на международном шахматном турнире «California Open» и чемпионате по шахматам штата Калифорния.

С 2000 года в шахматных турнирах участвовал редко.

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Австрии
Шахматисты Венгрии